Хрустальний — місто, Луганська область, Ровеньківський район
 Хрустальний — селище, Луганська область, Ровеньківський район
 Мис Хрустальний — мис у центрі Севастополя